Те́рмонд () — английская фамилия. Известные носители:

 Термонд, Арета (Хилл; род. 1976) — американская легкоатлетка, метательница диска.
 Термонд, Нейт (1941—2016) — американский профессиональный баскетболист.
 Термонд, Стром (1902—2003) — американский политик, сенатор, губернатор штата Южная Каролина.

См. также 
 Термонд — одно из названий города Дендермонде.

Примечания